Maji Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Maji (socken i Kina, Shandong), 
 Maji (socken i Kina, Henan), 

Robotskapade Kinaförgreningar